Hoffert ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Dieter Hoffert (1934–2004), deutscher Musiker, Toningenieur und Musikkritiker 
 Paul Hoffert (* 1943), kanadischer Komponist, Musiker und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Höffert
 Hofert